Vladimír Caldr, češki hokejist, * 26. november 1958, Písek, Češka.

Caldr je v češkoslovaški ligi igral za kluba České Budějovice in Dukla Jihlava, največ štirinajst sezon za České Budějovice. V zadnjem delu kariere pa tudi za klube Tigers Amsterdam v nizozemski ligi ter HC Hradec Králové in HC Tábor v češki 2. ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1984, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil prav tako dobitnik ene srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 85-ih tekmah, na katerih je dosegel 20 golov.

Pregled kariere 

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 44
| 9
| 7
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 44
| 17
| 8
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 39
| 15
| 20
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 41
| 18
| 22
| 40
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 40
| 19
| 22
| 41
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 44
| 19
| 34
| 53
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| '''86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 10
| 13
| 23
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 42
| 17
| 36
| 53
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 40
| 7
| 13
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tigers Amsterdam
| Nizozemska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tigers Amsterdam
| Nizozemska liga
| 90/91
|
| 24
| 19
| 12
| 31
|
| 14
|
| 10
| 12
| 9
| 21
|
| 4
|-
| HC Hradec Králové
| Češka 2. liga
| 92/93
|
|
| 21
| 11
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Tábor
| Češka 2. liga
| 93/94
|
|
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 421
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Tigers Amsterdam
Hokejisti HC Hradec Králové
Hokejisti HC Tábor